Tawangmangu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tawangmangu, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Tawangmangu, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar